Pure laine vierge, label de qualité désignant un produit provenant de la tonte d’animaux sains et vivants, auquel on n’a rajouté que 0,3 % au maximum d’autres fibres.
 la désignation pure laine peut correspondre à une laine de moindre qualité ou à la laine recyclée.
 Pure laine, série humoristique québécoise.
 « Pure laine », expression parfois utilisée pour faire référence à un Canadien français.
Pure Laine, disque compilation de chansons québécoises.